

Patronymes 
Le patronyme Delga est le 26211 nom de famille le plus porté en France avec 378 personnes le portant (en ). Il est notamment porté par les personnes suivantes :
 Carole Delga (1971-), femme politique française.
 François Delga (1919-2016), homme politique français.
 Louis Delga (1890-v.1945), faussaire français, interprété par Dustin Hoffman dans le film Papillon.

Toponymes 

 Delga, un village du département de Kaya dans la province du Sanmatenga et la région Centre-Nord au Burkina Faso.
 Delga, un village du département de Banh au Burkina Faso.

Notes et références 

Homonymie de patronyme